Cucca, frazione di Veronella
Francesco Cucca, scrittore e poeta italiano
Giuseppe Cucca, politico italiano
Solfara Cucca, solfara